Cuadrado ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Santamaría Cuadrado (1927–1953), kubanischer Revolutionsführer
 Carlos Cuadrado (* 1983), spanischer Tennisspieler
 Haydée Santamaría Cuadrado (1923–1980), kubanische Revolutionärin
 Iván Cuadrado (* 1979), spanischer Fußballspieler
 José Fernando Cuadrado (* 1985), kolumbianischer Fußballtorhüter
 Juan Cuadrado (* 1988), kolumbianischer Fußballspieler
 Luis Cuadrado (1934–1980), spanischer Kameramann
 Verónica Cuadrado (* 1979), spanische Handballspielerin